

Anno 
 429 o 429 a.C.

Codici 
 429 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hawker, nell'Australia meridionale

Matematica 
 429 – numero